Patrícia Marková ist der Name folgender Personen:

* Patrícia Marková (Tennisspielerin) (* 1973), slowakische Tennisspielerin
 Patrícia Marková (Fußballspielerin) (* 1995), slowakische Fußballspielerin